Septién puede hacer referencia a:

Carlos Septién, futbolista mexicano.
Pedro Septién, periodista deportivo mexicano.
Rafael Septién, jugador de fútbol americano mexicano.